Poessin ou Poéssin peut désigner :
Poéssin, la localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso
Poessin, la localité située dans le département de Kando au Burkina Faso
Poessin, la localité située dans le département de Koupéla au Burkina Faso
Poessin, la localité située dans le département de Ziga au Burkina Faso